Nitescu oder Nițescu ist der Familienname folgender Personen:

 Costel Nițescu (* 1970), rumänischer Geigenspieler
 Sorin Nitescu, Toningenieur
 Voicu Nițescu, rumänischer Schriftsteller; écrivain roumain	
 Sanda Nițescu, rumänischer Maler	
 Carmen Nitescu, rumänische Handballspielerin	
 Cornel Nițescu, rumänischer Fußballschiedsrichter	
 Traian Nițescu, rumänischer Ingenieur
 Marius-Lili Nițescu, rumänischer Politiker
 Nicolae Nițescu (Sänger), rumänischer Sänger
 Nicolae Nițescu (Politiker), rumänischer Politiker